São Miguel (eiland), eiland van de Azoren
 São Miguel (Kaapverdië)
 São Miguel (Lissabon), plaats in de gemeente Lissabon
 São Miguel (Penela)
 São Miguel (Rio Grande do Norte)
 São Miguel (Vila Franca do Campo)

En:
São Miguel de Acha
São Miguel de Carreiras
São Miguel de Machede
São Miguel de Oriz
São Miguel do Araguaia (gemeente)
São Miguel do Araguaia (microregio)
São Miguel do Jarmelo
São Miguel do Mato (Arouca)
São Miguel do Prado
São Miguel dos Campos (gemeente)
São Miguel dos Campos (microregio)